La Coupe de Suisse de basket-ball messieurs 2016-2017 est la  de la Coupe de Suisse de basket-ball messieurs. Elle est organisée par Swiss Basketball. Elle oppose les clubs de LNAM, de LNBM, de 1LNM et des clubs de niveaux inférieurs (qui souhaite participer) sous la forme d'un tournoi à élimination directe et se déroule de septembre 2016 à avril 2017.

Dates et  tirage au sort

Qualifications

1/64 de finale

1/32 de finale 

À la suite du double forfait infligé au stade des 1/32 de finale aux clubs de BC Bären Kleinbasel et Baden Basket 54, Swiss Central Basket est directement qualifié pour les 1/8 de finale.

1/16 de finale 

À la suite du forfait infligé au stade des 1/32 de finale au club de SAV Vacallo Basket, c’est finalement SP Muraltese qui va être opposé aux Lugano Tigers.

Tableau final

Notes et références 

Compétition de basket-ball en Suisse
Suisse 2016-2017
Suisse, Coupe M
Basket-ball, Coupe M